Та́ймер ( < time: время) — прибор производственно-технического, военного или бытового назначения, в заданный момент времени выдающий определённый сигнал либо включающий/выключающий какое-либо оборудование через своё устройство коммутации электроцепи. Большей частью под таймерами подразумеваются устройства, отмеряющие заданный интервал времени с момента запуска (вручную или электрическим импульсом) с секундомером обратного отсчёта, вместе с тем существуют таймеры, момент срабатывания которых задаётся установкой необходимого времени суток (так называемые таймеры реального времени), в этом случае таймер имеет в своём составе часы или устройство хранения времени, простейшим таймером такого рода является будильник.

Таймеры, имеющие достаточную точность и предназначенные для установки длительности каких-либо процессов в промышленном производстве, на транспорте, в связи, научных исследованиях аттестуются в качестве средств измерений. Некоторые виды таймеров имеют программное устройство для обеспечения срабатывания в разные моменты времени, с выдачей сигналов по разным каналам, например, для включения в определённой последовательности разных бытовых приборов.
Также существуют программные таймеры, реализующие сходные функции.
В программировании таймером является объект, возбуждающий событие по истечении заданного промежутка времени. Событием является посылка сообщения, вызов функции, установка параметров объекта ядра и т. д. Обычно данный тип таймеров поддерживается операционной системой, причём часто поддержка таймеров существует
на уровне аппаратуры.

Устройство и принцип действия 

В настоящее время применяются большей частью электронные цифровые таймеры, по принципу действия аналогичные электронным часам, вместе с тем, остаются ещё и механические таймеры, базовым элементом которых является часовой механизм, а также электромеханические, основой которых является реле времени. Теоретически возможно построение простых таймеров на каких-либо других принципах (электрохимический счётчик времени, аналоговый электронный счётчик), однако на практике такие устройства не используются. Для автоматизации работ на персональном компьютере применяются программно реализованные таймеры или сетевые сервисы.

Классификация 
 По принципу отсчёта времени
 Таймеры интервалов времени
 Таймеры текущего (реального) времени
 По принципу действия
 Механические таймеры
 Электромеханические таймеры
 Цифровые электронные таймеры
 По выходному воздействию
 Таймеры-реле, имеющие встроенный контактор для включения-отключения электроаппаратов
 Таймеры с электрическим выходным сигналом (электрический потенциал, импульсы или цифровой код)
 Таймеры со звуковой или визуальной сигнализацией (обычно кухонные таймеры)
 По назначению
 Производственно-технические
 Для промышленной автоматики — обычно таймеры-реле реального времени
 Лабораторные — обычно интервалов времени, электрический выходной сигнал
 Бытовые
 Бытовые вкл/откл электроаппаратуры — обычно таймеры-реле реального времени
 Кухонные — обычно интервалов времени со звуковой сигнализацией
 Военные

Основные нормируемые характеристики 
 Диапазон интервалов времени (для таймеров интервалов)
 Максимальное время программирования событий (для программируемых таймеров реального времени, бывают суточные таймеры, недельные и т. д.)
 Погрешность выдержки установленных интервалов или точность хода часов (для таймеров реального времени)
 Разрешающая способность (дискретность) установки
 Параметры выходных сигналов или выходного коммутационного устройства

Нормативные документы 
 ГОСТ Р 51324.2.3-99 (МЭК 60669-2-3-97) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 2-3. Дополнительные требования к выключателям с выдержкой времени (таймеры) и методы испытаний
 ГОСТ 8.339-78 ГСИ. Секундомеры-калибраторы. Методы и средства поверки

См. также 
 Будильник
 Секундомер
 Часы
 Реле времени
 Таймер (информатика)

Литература 

 

 

Измерительная техника
Промышленная автоматика
Электроника
Бытовая техника
Измерительные приборы